15-та бригада→16-та бригада→17-та бригада
16-та бригада (16 бр) — найменування бригади у Збройних силах багатьох країн.

16-та окрема бригада армійської авіації
16-та окрема механізована бригада

16-та десантно-штурмова бригада
 16-та парашутна бригада
 16-та піхотна бригада

16-та окрема бригада спеціального призначення
16-та окрема бригада радіоелектронної боротьби

16-та гвардійська танкова бригада
16-та радіотехнічна бригада
16-та окрема конвойна бригада ВВ

16-та бригада армійської авіації
 16-та бригада військової поліції
 16-та бригада підтримки